Les Masters de Shanghai 2019 est un tournoi de snooker non-classé comptant pour la saison 2019-2020. L'épreuve s'est tenue du 9 au  au Regal Internatonal East Asia Hotel de Shanghai, en Chine. Elle est organisée par la WPBSA.

Déroulement

Participants 
L'événement compte 24 participants qualifiés selon les critères suivants :
 Les membres du top 16 mondial
 Les 4 joueurs chinois les mieux classés (non membres du top 16 mondial)
 2 amateurs membres du CBSA China Tour
 2 amateurs membres du China's Amateur Masters Series

Faits marquants 
Ronnie O'Sullivan est le double tenant du titre. L'an passé, il avait battu Barry Hawkins en finale 11 à 9. O'Sullivan défend son titre en s'imposant sur Shaun Murphy en finale, 11 manches à 9. Il reste donc invaincu à Shanghai depuis trois ans, bien que Kyren Wilson ait failli mettre un terme à cette série lorsqu'il menait O'Sullivan en quarts de finale par 5 manches à 1. Barry Hawkins signe un break de 142 dans son match du deuxième tour face à John Higgins ; il s'agit du meilleur break du tournoi.

Dotation 
La répartition des prix est la suivante :
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finaliste : 
 Quart de finaliste : 
  de finale :  
  tour : 
 Meilleur break : 
 Dotation totale :

Tableau

Finale

Centuries 
 142, 114, 101  Barry Hawkins
 138, 107  John Higgins
 136, 135, 123, 111, 107, 104  Shaun Murphy
 136, 134, 132, 130, 124, 124, 107, 102  Ronnie O'Sullivan
 131  Kyren Wilson
 130  Liang Wenbo
 129, 115, 107, 101, 101  Neil Robertson
 119, 105  Jack Lisowski
 117  Ali Carter
 111   David Gilbert
 109, 103  Judd Trump
 107  Mark Selby
 102, 100  Xiao Guodong
 102  Yan Bingtao
 100  Stuart Bingham

Références

Voir aussi 
 Masters de Shanghai 2018
 Masters de Shanghai

Articles connexes 
 Snooker
 Glossaire du billard
 Classement mondial de snooker

Masters de Shanghai de snooker
Snooker en Chine en 2019
Saison 2019-2020 de snooker
Sport en septembre 2019